1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1997./98. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice

Jug

Sjever

Izvori 
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

Poveznice 
 1.A HRL 1997./98.
 2. HRL 1997./98.
 4. rang 1997./98.

1997-98
m-1B